Змагання з вільної боротьби серед жінок у ваговій категорії до 53 кг на Чемпіонаті світу з боротьби 2017 відбулись 24 серпня у АккорГотелс Арена у Парижі (Франція).

Медалісти

Результати 
Позначення
 C — виграв по дискваліфікації, 3 застереження через порушення правил
 F — чиста перемога

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Втішні бої за 3-є місце

Посилання 
Офіційний сайт

жінки, вільна боротьба, до 53 кг